Il singolare maschile  del torneo di tennis Adidas International 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Lleyton Hewitt che ha battuto in finale Jason Stoltenberg 6-4, 6-0.

Teste di serie

  Gustavo Kuerten (primo turno)
  Nicolás Lapentti (quarti di finale)
  Todd Martin (secondo turno)
  Cédric Pioline (primo turno)

 Karol Kučera (quarti di finale)
 Albert Costa (primo turno)
 Dominik Hrbatý (secondo turno)
 Vince Spadea (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Adidas International 2000
ATP Tour 2000